Haarstrang bezeichnet:

 den Höhenzug Haar (Westfalen) im Süden der Westfälischen Bucht
 die Pflanzengattung Peucedanum aus der Familie der Doldenblütler, siehe Haarstrang (Gattung)